Józef Mickiewicz (fizyk) (1744-1817) –  profesor fizyki i dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Wileńskiego
 Józef Mickiewicz (1850–1938) – urzędnik syn Adama Mickiewicza
 Józef Adam Stanisław Mickiewicz (1896-1943) – oficer Wojska Polskiego
 Józef Mickiewicz – nazwisko konspiracyjne Adama Dubrawskiego, żołnierza AK i ROAK